Gans kan avse: 

 Gans, Gironde – en kommun i Frankrike
 Gans (auktor) – ett auktorsnamn

Personer
 Christophe Gans (1960–), en fransk filmregissör, manusförfattare och producent 
 Eduard Gans (1797/1798–1839), en tysk jurist
 Herbert Gans (* 1927), amerikansk sociolog

Se även
Gan
Gahns

efternamn